Тимофе́й Бабары́кин:

 Бабарыкин, Тимофей Васильевич — воевода в Мангазее (1672).
 Бабарыкин, Тимофей Фёдорович — дозорный засечный воевода (1638).